Сретенский — русская церковная фамилия, происходящая от названия известного христианского праздника Сретение Господне. Имеет женскую форму Сретенская.

Известные носители:

 Сретенский, Василий Георгиевич (Егорович, 1860—1900) — русский архитектор и реставратор.
 Сретенский, Генрих Генрихович (род. 1962) — советский спортсмен, фигурист.
 Сретенский, Иван Матвеевич (1870—1926) — русский государственный деятель.
 Сретенский, Лев Владимирович (1925—2002) — советский кандидат исторических наук, профессор.
 Сретенский, Леонид Николаевич (1902—1973) — советский механик и математик, член-корреспондент АН СССР.
 Сретенский, Николай Павлович (1917—1995) — советский спортсмен, международный мастер спорта, заслуженный тренер России по шашкам.
 Константин Сретенский (псевдоним, настоящее имя — Ленский, Игорь Леонидович; род. 1963) — российский журналист и политолог.